Андре́й Васи́льевич Патрако́в (род. 28 февраля 1959 года, Верхний Уфалей, РСФСР) — советский, казахстанский спортсмен и тренер по волейболу; Мастер спорта СССР (1980); Заслуженный тренер Казахской ССР (1991).

Биография 
Патраков А. В. является неоднократным чемпионом Республики Казахстан и обладателем Кубка РК в должности главного (старшего) тренера клубных команд Казахстана.

Спортивную карьеру начал в 1976 году, играя в волейбольной команде «Каспий», г. Шевченко. В 1980 году продолжил спортивную деятельность игрока в ВК «Дорожник», Алма-Ата.

После завершения спортивной карьеры игрока в 1988 году был назначен на должность старшего тренера волейбольного клуба «Дорожник» и вскоре сборной команды по волейболу Казахской ССР.
 В 1991 году сборная команда Казахстана завоевывает бронзовые медали Спартакиады народов СССР в Киеве, Украина и выигрывает Кубок СССР в Белгороде, Россия.
 С 1991—1994 гг. старший тренер в ВК «Азамат», Алматы. В 1993 году команда выигрывает золотые медали Клубного чемпионата Азии в Хиросиме, Япония. В том же году национальная сборная Республики Казахстан завоевывает серебряные медали чемпионата Азии в Таиланде.
 С 1994 по 1998 год работает в Иране главным тренером клуба «Зубахан», г. Исфахан, Супер-лига. Команда становится бронзовым и дважды серебряным призёром чемпионата Ирана.
 В 1998 году возвращается в Казахстан, где продолжает тренерскую деятельность в клубе «ЦСКА» (далее «Рахат-ЦСКА». В должности главного тренера под его руководством в 2005 году команда «Рахат-ЦСКА» выигрывает Клубный чемпионат Азии в Исламабаде, Пакистан.
 Работал также главным тренером в ВК «Шыгыс Свинец Строй», г. Оскемен с командами Высшей и Национальной лиги с 2012 по 2014 гг.
 В 2014 возвращается в волейбольную команду «Алматы» старшим тренером, Национальная Лига. Команда становится серебряным призёром чемпионата РК.

Достижения 
 Патраков А. В. трижды назначался главным тренером национальной сборной по волейболу Республики Казахстан (2001, 2005, 2014).
 Под его руководством команда дважды выигрывает Квалификационный турнир чемпионата мира в 2001 и 2005 году.
 В 2014 году становится бронзовым призёром «Кубка Азии» среди национальных сборных.

Примечания

Ссылки 
 Team profile; Coach: Patrakov Andrey
 Мужская Национальная сборная Казахстана; Главный тренер – Андрей Патраков.
 Волейбол высшего качества: Андрей Патраков активно ротировал состав, позволяя команде сохранять высокий темп в атаке.

Волейболисты СССР
Мастера спорта СССР
Волейбольные тренеры Казахстана
Заслуженные тренеры Казахской ССР